Араки () — японская и иранская фамилия. 

Известные носители:
 Араки, Абдулла — иранский военачальник, бригадный генерал.
 Араки, Грегг (род. 1959) — американский кинорежиссёр и сценарист японского происхождения.
 Араки, Каэ (род. 1966) — японская сэйю.
 Араки, Нобуёси (род. 1940) — японский фотограф.
 Араки, Рётаро (род. 2002) — японский футболист.
 Араки, Садао (1877—1966) — японский генерал и политик.
 Араки, Тэцуро (род. 1976) — японский режиссёр аниме.
 Араки, Хирохико (род. 1960) — японский мангака.